Rybníky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Rybníky (okres Příbram)
 Rybníky (okres Znojmo)